Pasquale Calapso – matematico italiano
 Remo Calapso – scacchista italiano
 Renato Calapso – matematico italiano